Boulbon steht für:

 Boulbon, eine französische Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône

Boulbon ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Boulbon (1817–1883), französischer Prämonstratenser und Klostergründer
 Gaston de Raousset-Boulbon (1817–1854), französischer Abenteurer und Filibuster